Сезон 1939–1940 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 3 грудня 1939 та 28 квітня 1940 року. Став 9-м турніром з моменту заснування Ла Ліги та першим змаганням після поновлення футбольного чемпіонату по завершенні в Іспанії Громадянської війни. Участь у турнірі взяли 12 команд. За результатами сезону 9 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще одна команда брала участь у матчі плей-оф за право виступів у Прімері проти представника другої за ієрархією футбольної ліги.

Переможцем турніру уперше в свої історії став мадридський «Атлетіко Авіасьйон». Боротьба за чемпіонство точилася до останнього туру, перед початком якого мадридці мали однакову кількість очок із «Севільєю» та займали друге місце через гірші другорядні показники. Здобути своє перше чемпіонство «Атлетіко» допомогла команда «Еркулес», яка в останньому турі на своєму полі утримала у грі проти «Севільї» нічию 3:3. «Атлетіко» свій останній матч сезону проти «Валенсії» виграв з рахунком 2:0, випередивши таким чином головного конкурента у підсумковій турнірній таблиці на одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1939-40 став нападник «Атлетика» (Більбао) Віктор Унамуно, який записав до свого активу 20 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіко Авіасьйона», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Фернандо Табалес 
 Альфонсо Апарісіо 
 Хосе Меса 
 Сельсо Бланко 
 Енріке Рубіо 
 Герман Гомес 
 Рамон Габілондо 
 Франсиско Мачін 
 Хуан Васкес 
 Хуліо Елісегі 
 Франсиско Кампос

Тренер: Рікардо Самора.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1939–40 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1939–40 на bdfutbol.com  

1939-40
1940 у футболі
1939 у футболі